Ludovic (televisieserie) - Nederlands-Duits-Canadese animatieserie 
 Ludovic (opera) - opera van Ferdinand Hérold en Fromental Halévy
 Ludo (voornaam)